Зедорф, Зеедорф ():

Топоним 
 Коммуны в Германии
 Боргдорф-Зедорф — Рендсбург-Экернфёрде, Шлезвиг-Гольштейн
 Зедорф — Зегеберг, Шлезвиг-Гольштейн
 Зедорф — Лауэнбург, Шлезвиг-Гольштейн
 Зедорф — Цефен, Нижняя Саксония

 Коммуны в Швейцарии
 Зедорф — кантон Берн
 Зедорф — кантон Ури

Фамилия 
 Нидерландские футболисты
 Кларенс Зеедорф (род. 1976)
 Реджилио Зеедорф (род. 1988)
 Стефано Зеедорф (род. 1982)
 Чедрик Зеедорф (род. 1983)
 Юрген Зеедорф